Symmaque (, « allié ») est un nom porté par :

 Symmaque l'Ébionite, auteur d'une traduction de l'Ancien Testament en grec rédigée vers 170 ;
 Symmaque ben Joseph, docteur de la Mishna et disciple de Rabbi Meïr, ayant vécu au  ;
 les membres d’une ancienne famille aristocratique de la Rome antique, parmi lesquels :
 Quintus Aurelius Symmaque, sénateur romain et poète du , sans doute le plus influent des Symmacii ;
 Saint Symmaque, 51 pape de 498 à 514.
 Saint Symmaque, consul romain mort martyr sous Théodoric le Grand en 525 ; fêté le 27 mai par l'Église orthodoxe.

Notes et références